ECMT steht für:
 European Conference of Ministers of Transport, siehe Europäische Verkehrsministerkonferenz
 East Coast Main Trunk Railway, Eisenbahnlinie in Neuseeland
 European Commission Machine Translation, ein maschinelles Übersetzungsprogramm der Europäischen Union

ECMT